Marbäcks kyrka kan syfta på: 

Marbäcks kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Åsundens församling i Skara stift
Marbäcks kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Aneby kommun i Linköpings stift